Heurütibach ist ein Gewässername im Schweizer Kanton Zürich:

 Heurütibach (Eulach), rechter Zufluss der Eulach bei Sennhof (Elgg)
 Heurütibach (Steinenbach), linker Zufluss des Steinenbachs (zur Töss) bei Unterheurüti (Bauma)
 Heurütibach (Zeller Unterwaldbach), linker Zufluss des Zeller Unterwaldbachs (zur Töss) bei Rikon (Zell)